

Geografia

Germania 
 Heiden – comune nel distretto di Münster (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Heiden – frazione di Hellenthal, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Heiden – ex comune ora frazione di Lage, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Heiden – comune (Canton Appenzello Esterno)

Persone 
 Lodewijk van Heiden (1772-1850) – ammiraglio olandese
 Erhard Heiden (1901-1933) – militare tedesco
 Konrad Heiden (1901-1966) – storico e giornalista tedesco
 Eric Heiden (1958) – pattinatore e ciclista statunitense

Altro
Heiden – elemento dell'architettura shintoista.

Pagine correlate 
Hayden – pagina di disambiguazione
Haydn (disambigua) – pagina di disambiguazione
Heijden – pagina di disambiguazione
Heyden – pagina di disambiguazione